

Irlande 
 Millerstown, un townland du comté de Westmeath.

États-Unis 
 , une communauté non incorporée du comté de Grayson au Kentucky.
 , une communauté non incorporée du comté de Champaign dans l'Ohio.
 , une communauté non incorporée du comté de Sandusky dans l'Ohio.
 Millerstown, un borough du comté de Perry, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Macungie un borough de Pennsylvanie, autrefois appelé Millerstown, jusqu'en 1875.